La Copa Mundial de Fútbol Sub-20 es un torneo internacional de selecciones nacionales de fútbol compuestas por jugadores menores de 20 años. El torneo es organizado cada dos años por la FIFA y surgió en 1977 como derivado de la Copa Mundial de Fútbol, el principal evento de este deporte, además de tener como principal antecedente el Campeonato Mundial Juvenil Amateur de Cannes.

Llamada oficialmente Copa FIFA Coca-Cola hasta 1997 y Copa Mundial de Fútbol Juvenil hasta 2005, la Copa Mundial de Fútbol Sub-20 se ha caracterizado por ser la plataforma de grandes figuras del fútbol mundial. Entre algunos campeones destacados de este torneo se pueden mencionar a Diego Maradona, Davor Šuker, Zvonimir Boban, Luís Figo, Juan Román Riquelme, Xavi Hernández, Iker Casillas, Javier Saviola, Daniel Alves, Lionel Messi, Sergio Agüero, Philippe Coutinho y Paul Pogba.

De veintidós torneos disputados, solo 11 países han ganado el mundial. , con seis títulos, lidera el torneo, seguido por los cinco campeonatos de .  y  (en una ocasión como ) han ganado dos veces el evento, mientras que las selecciones de , , , , ,  y  (como ) lo ganaron en una oportunidad.

Clasificación 
24 equipos participan en cada uno de los eventos. A excepción del país anfitrión, los 23 equipos restantes participan en un proceso clasificatorio dentro de cada una de las confederaciones continentales, las cuales organizan diversos torneos juveniles.

 País anfitrión (1 cupo)
 AFC (Asia): Campeonato Juvenil de la AFC (4 cupos)
 CAF (África): Campeonato Juvenil Africano (4 cupos)
 Concacaf (Norteamérica, América Central y el Caribe): Campeonato Sub-20 de la Concacaf (4 cupos)
 Conmebol (Sudamérica): Campeonato Sudamericano Sub-20 (4 cupos)
 OFC (Oceanía): Campeonato Sub-20 de la OFC (2 cupos)
 UEFA (Europa): Campeonato Europeo de la UEFA Sub-19 (5 cupos)

Resultados y palmarés

Campeonatos 

Esta tabla muestra los principales resultados de la fase final de cada Copa Mundial de Fútbol Sub-20. Para más información sobre un torneo en particular, véase la página especializada de ella en Detalles.

Palmarés por selección 
La lista a continuación muestra a los 38 equipos que han estado entre los cuatro mejores de alguna edición del torneo. En cursiva, se indica el torneo en que el equipo fue local.

Títulos por confederación 
Actualizado Polonia 2019

Anfitrión por confederación 
Actualizado Polonia 2019

¹Australia era parte de la Confederación de Oceanía cuando fue sede

Marcas 

  junto a  han sido las únicas selecciones anfitrionas en alzarse con el título, en 1991 y 2001 respectivamente.

 Argentina (1979 y 2001) y  (1985), son las únicas selecciones campeonas en la historia del certamen con campaña perfecta, ganando todos sus encuentros.

 José Pekerman es el director técnico más ganador en la historia de la Copa Mundial de Fútbol Sub-20, con 3 títulos, correspondientes a las ediciones de 1995, 1997 y 2001.

  mantiene el récord de la mayor goleada en un partido, cuando perdió ante su símil de  por un largo 12:0 en el tercer partido de fase de grupo de la edición de Copa Mundial de Fútbol Sub-20 de 2019.

  tiene el récord de ser la selección con mayor número de goles en contra en primera fase: recibió 21 goles en tres partidos y no anotó ninguno cuando participó en la edición de 2009.

 Mika, portero de la selección portuguesa, es el arquero con mayor duración de minutos sin que reciba un gol, con un total de 575 minutos en la edición de 2011.

 En la edición de 1995, el partido por primera fase entre Honduras y  por el grupo C, debió finalizar antes del tiempo reglamentario, ya que la selección centroamericana quedó con menos de 7 jugadores, ya que cuatro fueron expulsados y uno se lesionó gravemente, y no pudo realizar más cambios pues agotaron los tres que cada equipo podía realizar en cada partido.

 Las definiciones por penales más largas de la historia se llevaron a cabo en las ediciones de 1999 y 2005. En la edición de 1999, la selección de  se impone a su símil de  en octavos de final; mientras que en la edición de 2005,  derrotó a la anfitriona neerlandesa en cuartos de final. Ambas definiciones tuvieron un resultado de 10:9.

 La selección  ha sido la que en más ocasiones ha sido condecorada con el Premio al juego limpio, en las ediciones de 1985, 2003 y 2005.

 Brasil ha sido la selección que más copas mundiales ha disputado: ha asistido a 18 ediciones, estando ausente sólo en las ediciones de 1979, 2013, 2017 y 2019.

 Javier Saviola de Argentina, es el máximo goleador de todos los torneos Sub-20 disputados, con 11 tantos marcados en la edición de 2001.

 Sergio Agüero, jugador de la selección argentina, el mediocampista Joao Pinto y el arquero Fernando Brassard de la selección portuguesa son los únicos jugadores en conseguir un bicampeonato en los años 2005, 2007 y 1989, 1991, respectivamente.

 Luis Plascencia, jugador de la selección  es el primer jugador en conseguir un Hatrick en el partido entre su selección y la selección  en la edición de 1977.

  se convierte en la primera selección de este torneo que gana el campeonato con dos Federaciones de fútbol diferentes, en 1987 como Yugoslavia y en 2015 como Serbia; ya que ella es heredera de los resultados históricos de Yugoslavia según la FIFA. Ni  ni  han podido lograr el campeonato después de que sus antecesoras ( y , respectivamente) lo consiguieran respectivamente.

 Wuilker Faríñez, portero de la selección venezolana es el único portero en la competición que ha marcado gol, cuando marcó ante la selección de fútbol de Vanuatu en la edición de 2017 vía penalti.

Estadísticas: tabla general 
Esta tabla ordena a las selecciones asignándoles una posición general basándose en tres criterios:
 Puntos obtenidos. Se otorgan 3 puntos por victoria, 1 por empate y ninguno por derrota. Este criterio es utilizado para todos los partidos a lo largo del torneo, aunque solamente fue establecido por la FIFA desde 1994 (Usado por primera vez en este torneo en la edición de 1995).
 Mayor diferencia de goles
 Mayor cantidad de goles obtenidos.

 Última actualización:  Polonia 2019.

Rendimiento por Selección

Premios 
Durante la realización del torneo, la organización dispuso la entrega de diversos premios de acuerdo a la participación de los equipos y jugadores a lo largo del torneo. Dentro de estos se destacó el premio a los goleadores, al mejor jugador del torneo y al equipo que practicó mejor el "juego Limpio".

Goleadores 
Desde el inicio del torneo, uno de los premios más importantes es al goleador del evento, es decir, el jugador que anota más goles durante la realización de cada evento; en caso de que más jugadores tengan igual número de anotaciones, es considerado como ganador del llamado "Botín de Oro adidas" aquel que tenga mayor número de asistencias. Desde la Copa Mundial de Fútbol Juvenil de 2005, fueron además instituidos el "botín de plata" y el "botín de bronce", para los jugadores en el segundo y tercer lugar de la estadística de goleadores.

Balón de Oro 
Al igual que en la versión adulta del torneo, el premio "Balón de Oro Adidas" es entregado al mejor jugador de cada edición del torneo. Durante la realización del campeonato, la FIFA crea una lista con los 10 mejores jugadores del evento a su juicio. Los jugadores de esta lista son posteriormente votados por los representantes de la prensa especializada. El balón de oro es entregado al que haya obtenido más votos, mientras desde 2005 son entregados además el balón de plata y de bronce se entrega a la segunda y tercera mayoría, respectivamente.

De los ganadores del Balón de oro, muy pocos han destacado posteriormente en sus carreras profesionales adultas, destacando los argentinos Diego Armando Maradona, Javier Saviola, Lionel Messi y Sergio Agüero, junto con el croata Robert Prosinečki, el maliense Seydou Keïta y el francés Paul Pogba.

Guante de Oro 
"El Guante de Oro Adidas" distingue al mejor portero del certamen, que es elegido por el Grupo de Estudios Técnicos de la FIFA. Este se entrega desde el año 2009.

Premio al juego limpio

Gol del Torneo

Tabla histórica de goleadores 

Nota: En negrita jugadores en activo seleccionables por su selección.

Véase también 
 Copa Mundial de Fútbol
 Torneo Olímpico de Fútbol
 Copa Mundial de Fútbol Sub-17
 Copa Mundial Femenina de Fútbol Sub-20
 Anexo:Títulos oficiales de la FIFA en competiciones masculinas, femeninas e interactivas
 Anexo:Aparición de las selecciones nacionales en la Copa Mundial de Fútbol Sub-20 de la FIFA

Referencias y notas

Enlaces externos 

 Copa Mundial Sub-20 en FIFA.com 
 Archivo de Rsssf.com
 Video Oficial de la historia del torneo